Vilar Seco peut désigner :

Portugal

Homonymies exactes 
Vilar Seco, une des paroisses civiles de la municipalité de Nelas, située dans le district de Viseu ;
Vilar Seco, une des paroisses civiles de la municipalité de Vimioso, située dans le district de Bragance ;

Homonymie partielle 
Vilar Seco de Lomba, une des paroisses civiles de la municipalité de Vinhais, située dans le district de Bragance.